Newhall – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Newhall – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Newhall – miasto w stanie Iowa (USA)